Ellen Smith est un nom pouvant désigner:

 (1861-1933), femme politique canadienne de Colombie-Britannique
, activiste et suffragette britannique

Voir aussi
, ballade américaine

Smith, Ellen